Daniel Muñoz Mejia (ur. 26 maja 1996 w Amalfi) – kolumbijski piłkarz występujący na pozycji prawego obrońcy w belgijskim klubie KRC Genk oraz w reprezentacji Kolumbii.

Kariera klubowa

Rionegro Águilas 
W 2017 roku podpisał kontrakt z klubem Rionegro Águilas. Zadebiutował 4 lutego 2017 w meczu Categoría Primera A przeciwko América Cali (0:0). 2 marca 2017 zadebiutował w Copa Sudamericana w meczu przeciwko Racing Club de Avellaneda (1:0). Pierwszą bramkę zdobył 23 września 2018 w meczu ligowym przeciwko Itagüí Leones (2:1).

Atlético Nacional 
1 lipca 2019 przeszedł do drużyny Atlético Nacional. Zadebiutował 14 lipca 2019 w meczu Categoría Primera A przeciwko CD Once Caldas (1:2). Pierwszą bramkę zdobył 7 sierpnia 2019 w meczu ligowym przeciwko Atlético Huila (4:1). 6 lutego 2020 zdobył pierwszą bramkę w rozgrywkach Copa Sudamericana w meczu przeciwko CA Huracán (3:0).

KRC Genk 
1 lipca 2020 podpisał kontrakt z klubem KRC Genk. Zadebiutował 9 sierpnia 2020 w meczu Eerste klasse A przeciwko SV Zulte Waregem (1:2). Pierwszą bramkę zdobył 4 marca 2021 w meczu Pucharu Belgii przeciwko KV Mechelen (4:1). 25 kwietnia 2021 wystąpił w finale Pucharu Belgii przeciwko Standard Liège (1:2), który jego drużyna wygrała i zdobyła trofeum. W sezonie 2020/21 jego zespół zajął drugie miejsce w tabeli zdobywając wicemistrzostwo Belgii.

Kariera reprezentacyjna

Kolumbia 
W 2021 roku otrzymał powołanie do reprezentacji Kolumbii. Zadebiutował 3 czerwca 2021 w meczu eliminacji do Mistrzostw Świata 2022 przeciwko reprezentacji Peru (0:3). 10 czerwca 2021 otrzymał powołanie na Copa América 2021.

Statystyki

Klubowe 
 (aktualne na dzień 14 czerwca 2021)

Reprezentacyjne 
 (aktualne na dzień 14 czerwca 2021)

Sukcesy

KRC Genk 
  Wicemistrzostwo Belgii (1×): 2020/2021
  Puchar Belgii (1×): 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Reprezentanci Kolumbii w piłce nożnej
Piłkarze Rionegro Águilas
Piłkarze Atlético Nacional
Piłkarze KRC Genk
Uczestnicy Copa América 2021
Ludzie urodzeni w Amalfi (Kolumbia)
Urodzeni w 1996